W Polsce
 Bebelno-Kolonia – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w  gminie Włoszczowa
 Bebelno-Wieś – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Włoszczowa
 Bebelno – dawna gromada